Faseskift har flere betydninger:
 Faseovergang
 Fase (svingning)